Palle –  nome maschile scandinavo
 Palle – album del gruppo musicale italiano Squallor 
 Palle – cognome scandinavo

Pagine correlate 

 Palla